Aegidinus är ett släkte av skalbaggar. Aegidinus ingår i familjen Hybosoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Aegidinus